У́лица Ла́вочкина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Лавочкина — улица в Липецке.
 Улица Лавочкина — улица в Москве.
 Улица Лавочкина — улица в Смоленске.